Nienhagen – comune della Bassa Sassonia
 Nienhagen – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Nienhagen – frazione della città di Schwanebeck (Sassonia-Anhalt)
 Nienhagen – quartiere della città di Rostock (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)